Reynard puede hacer referencia a dos términos:

 Roman de Renart, conjunto de poemas en francés datados entre los siglos XII y XIII que parodian la épica y la novela cortés.
 Reynard Motorsport, antiguo fabricante inglés de chasis para automóviles de competición.
 Reynard Eduado, Fundador de la empresa de Perforaciones para captación de Agua Subterránea Reynard Hnos. S.A.
 Reynard Hnos. S.A., Empresa de Perforaciones para captación de Agua Subterránea radicada desde 1959 en Buenos Aires Argentina. www.reynardhermanos.com.ar.